Луфэн:

 Луфэн — геологическая формация в провинции Юньнань возрастом около 199,6—175,6 млн лет.
 Луфэн — городской уезд в городском округе Шаньвэй провинции Гуандун (КНР).
 Луфэн — городской уезд в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань (КНР).
 Луфэн — нефтяное месторождение в Южнокитайском море.